Movimento Dadá - movimento artístico e cultural

Pessoas 
 Dadá Ajacá - filho mais velho de Oraniã da mitologia iorubá
 Dadá Maravilha
 Dadá Vieira
 Dadá (cangaceira) esposa de Corisco
Outros
Idi Amin - O ditador Idi Amin Dada Oumee, de Uganda
Mler Ife Dada - banda musical portuguesa.